Tony Hawk’s Pro Skater 4 (сокр. THPS4), четвёртая видеоигра в серии Tony Hawk, разработанная компанией Neversoft и выпущенная Activision в 2002 году для GameCube, Game Boy Advance, PlayStation, PlayStation 2 и Xbox. В 2003 году вышла для Microsoft Windows, Mac OS X и Tapwave Zodiac.

Продолжение, Tony Hawk’s Underground, вышло в 2003 году.

Игровой процесс 
Как и в других играх серии, в Tony Hawk’s Pro Skater 4 игроку предлагалось, путём выполнения на виртуальном скейтборде различных «заданий», преодолевать один за другим уровни игры. Как и в предыдущих играх серии, в игре отсутствовал как таковой сюжет (что было изменено в ряде последующих игр — в Tony Hawk’s Underground, Tony Hawk’s Underground 2 и др.), однако серьёзным отличием от предшествующих игр серии Tony Hawk’s стал отказ разработчиков от ограничения перемещения игроков по уровням двухминутным таймером, по истечении которого в более ранних играх серии «заезд» игрока заканчивался и ряд не полностью выполненных заданий приходилось начинать заново.

В игре присутствовала система виртуальной валюты, одним из источников которой являлись вышеупомянутые задания. За данную валюту игрок мог покупать в игре различные вещи — от предметов одежды до дополнительных уровней и даже доступа через меню игры к чит-кодам.

Представленные скейтбордисты 

 Тони Хоук
 Бэм Марджера
 Боб Бернквист
 Карим Кэмпбелл
 Рун Глифберг
 Баки Ласек
 Чад Маска
 Эндрю Рейнольдс
 Джефф Роули
 Эрик Костон
 Элисса Стимер
 Джейми Томас
 Стив Кабальеро
 Родни Маллен

Секретные персонажи:
 Эдди
 Джанго Фетт
 Майк Валлели
 Дейзи
 Маленький человек (только PlayStation)
 Минди (только Game Boy Advance)
 Фрайкук (только Game Boy Advance)
 Роджер (только Game Boy Advance)
 Момо (только Game Boy Advance)

Саундтрек 
Песни группы «Muskabeatz» являются работой одного из профессиональных скейтбордистов — Чеда Маски..

 В игре ошибочно указан как «Speed Kills (Darkness Version)»

Отзывы 

Игра получила положительные отзывы от критиков.

Примечания

Ссылки 
 Архив официального сайта игры

Компьютерные игры 2002 года
Симуляторы скейтбординга
Игры для Xbox
Игры для PlayStation
Игры для PlayStation 2
Игры для GameCube
Игры для Windows
Игры для macOS
Игры для Game Boy Advance
Игры для мобильных телефонов
Компьютерные игры, разработанные Neversoft
Компьютерные игры, изданные Activision
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Tony Hawk
Продолжения компьютерных игр
Игры на движке RenderWare
Компьютерные игры, разработанные Vicarious Visions